(родилась 24 июня 1969 года в Вакканай, самом северном городе Японии) — японская профессиональная сёгистка, 6 женский дан, 1-я королева-мэйдзин. Ученица , почётного 9 дана.

В 1990-е годы, наравне с Итиё Симидзу, входила в двойку сильнейших сёгисток Японии.

Накаи входит в LPSA и является сильнейшей сёгисткой LPSA. В 2007—2010 годы исполняла обязанности главы LPSA.

В июле 2013 года, посетив Чемпионат Европы по сёги в Минске, стала чемпионкой блиц-турнира (в основном турнире не участвовала).

Входит в женскую часть «поколения Хабу».

Разряды 
 1981: 2-й женский кю
 1983: 1 и 2 женский дан
 1986: 3 дан
 1989: 4 дан
 1992: 5 дан
 2002: 6 дан (кроме неё, из действующих сёгисток этот разряд имеет лишь Симидзу)

Титулы 

 Всего титулов: 19
 Титулов LPSA: 4
 1-я королева-мэйдзин (1992, за 5-кратное завоевание титула мэйдзин-и)

Примечания

Ссылки 

Сёгисты по алфавиту
Сёгистки Японии
Обладатели пожизненных титулов сёги